Wolf Larsen ist:

 die Hauptfigur aus Jack Londons Roman Der Seewolf
 eine finnische Band, siehe Wolf Larsen (Band)
 der Bühnenname von Sarah Ramey, einer US-amerikanischen Sängerin

Wolf Larsen ist die Hauptfigur folgender Filme:
 Der Seewolf (1941), amerikanischer Kinofilm
 Der Seewolf (1971), deutsch-rumänisch-französischer Abenteuervierteiler
 Der Seewolf (1993), amerikanischer Fernsehfilm
 Der Seewolf (2008), zweiteiliger deutscher Fernsehfilm
 Der Seewolf (2009), zweiteiliger deutscher Fernsehfilm